CCS steht für:

Gesellschaft, Kultur und Kunst
 Captain Cook Society, Gesellschaft zur Erforschung und Würdigung des Lebens und Wirkens des britischen Seefahrers und Entdeckers James Cook
 China Classification Society, chinesische Klassifikationsgesellschaft für Schiffe
 Combined Chiefs of Staff, gemeinsamer Planungsstab der Alliierten im Zweiten Weltkrieg
 Congress-Centrum Saar, Betreibergesellschaft der Saarbrücker Mehrzweckhallen Saarlandhalle und Congresshalle
 Congress Centrum Suhl, Veranstaltungscenter mit Tagungsräumen in der Stadt Suhl
 Card Captor Sakura, japanischer Manga
 Collective Consciousness Society (C.C.S.), englische Studiomusikergruppe der 1970er Jahre

Medizin
 Canines Cushing-Syndrom, Cushing-Syndrom beim Hund
 Canadian Cardiovascular Society (CCS) sowie die von ihr definierten Schweregrade der stabilen Angina Pectoris (CCS 0, CCS I usw.), siehe Angina Pectoris#Stabile Angina Pectoris
 Cardiac calcium scoring, siehe Computertomographie des Herzens#Kalk-Score
 Case control study, siehe Fall-Kontroll-Studie
 Cervicocephales Syndrom, Zervikalsyndrom (Beschwerden im Bereich der Halswirbelsäule) verbunden mit Kopfschmerzen
 Childhood Cancer Syndrome, eine erblich bedingte, frühkindliche Krebserkrankung mit hämatologischen Malignomen und Tumoren an Gehirn und Darm (Variante von Hereditäres non-polypöses kolorektales Karzinom)
 Cri-du-chat-Syndrom, siehe Katzenschrei-Syndrom
 Cronkhite-Canada-Syndrom

Technik
 Carbon (Dioxide) Capture and Storage, CO2-Abscheidung und -Speicherung, die Abscheidung von CO2 in einem Kraftwerksprozess und anschließende Speicherung in geologischen Strukturen
 CCS Customer Care & Solutions Holding AG, internationaler Elektronikdienstleister
 CCS Speciality Cars, ehemaliger deutscher Automobilhersteller
 Calendar segmented Time Code (CCS), Zeitformat in der Raumfahrt, standardisiert durch das Consultative Committee for Space Data Systems (CCSDS)
 Cobra Classic Sportscars, ehemaliger deutscher Automobilhersteller
 Combined Charging System, Ladesystem für Elektrofahrzeuge
 Combined Combustion System, Verbrennungsmotorkonzept
 Computerized Charging System, EDV-optimiertes Ladeverfahren
 Concrete Canvas Shelters, Betonzelt

EDV
 Calculus of Communicating Systems, eine Prozessalgebra
 Certification Control System, Zertifikationskontrollsystem
 Code Composer Studio, Entwicklungsumgebung von Texas Instruments für DSPs und Microcontroller
 Common Communication Support, Empfehlungen von IBM zur Einbindung von Anwendungssystemen in Netzwerke
 Compressed Column Storage, eine Datenstruktur zur Repräsentation dünn besetzter Matrizen
 Computing Classification System, eine von Association for Computing Machinery (ACM) entwickelte und gepflegte Fachklassifikation für die Informatik
 Common Channel Signalling, Gruppe von Signalisierungsverfahren in der Telekommunikation (Zentralkanalzeichengabe)
 Common Core System ein Echtzeitbetriebssystem

Verkehr
 Flughafen Caracas in Venezuela, nach dem IATA-Flughafencode
 Samair, slowakische Fluggesellschaft nach dem ICAO-Code

Weitere Bedeutungen
 Current costs of supply, aktuelle Wiederbeschaffungskosten (Wirtschaftswissenschaften)

ccs steht für:
 Südkaukasische Sprachen (heute eigentlich kartwelische Sprachen; ISO-639-5-Code)

Abkürzung